La Coppa delle nazioni africane 1990 fu la diciassettesima edizione della suddetta competizione riservata alle nazionali di calcio del continente africano. La manifestazione fu organizzata e vinta dall'. 

La formula del torneo prevedeva otto nazionali divise in due gironi all'italiana composti da quattro squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni girone superavano il turno e si scontravano in semifinale. Oltre all', ammesso d'ufficio come paese ospitante, e al , ammesso d'ufficio come detentore del titolo, parteciparono alla fase finale , , ,  ed . 

L'Egitto minacciò di ritirarsi dalla competizione a quattro giorni dall'inizio a causa di alcune intimidazioni ricevute a seguito dell'incontro di qualificazione al Mondiale 1990 Egitto-Algeria e dopo essere stata sorteggiata nello stesso girone degli algerini. Successivamente la nazionale egiziana venne convinta a giocare, ma portò in Algeria una selezione B) e .

Città e stadi

Nazionali qualificate

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Collegamenti esterni